est une expression anglaise signifiant « rites de passage ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film de Victor Salva sorti en 1999 ;
 Rites of Passage, film de W. Peter Iliff sorti en 2012.

Musique 

 , album de Brother Ali sorti le  ;
 , album des Indigo Girls sorti le  ;
 , album de Roger Hodgson sorti en .

Télévision 

 , titre original du Passage,  de la  dAu-delà du réel : L'aventure continue () ;
 , titre original de Rite initiatique,  de la  de  ;
 , titre original de V.I.P.,  de la  de  ;
 , titre original de Pas de deux,  de la  saison de Deux flics à Miami () ;
 , titre original du  épisode de la  saison de  ;
 , titre original de Rite de passage :  et Rite de passage : ,  et  de la  de  ;
 ''', titre original de Cap à l'ouest,  épisode de la  saison de ''.

Voir aussi